

Patronyme 

 James Clarence Mangan (1803-1849), poète irlandais ;
 Mike Mangan (né en 1975), joueur de rugby à XV américain ;
 Cyrille Mangan (né en 1976), footballeur international camerounais ;
 Hanna Mangan Lawrence (née en 1991), actrice australienne ;
 Stephen Mangan (1968-), acteur anglais.

Toponyme 
 Mangan, une ville en Inde.

Voir aussi 
 Mangane
 Manganes

Homonymie de patronyme